Chitinopoma är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Levinsen 1883 emend. Zibrowius, 1969. Chitinopoma ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Chitinopoma